Livre para Voar - telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida entre os anos de 1984 e 1985
 Livre para Voar (filme) - de 1998 com Helena Bonham Carter e Kenneth Branagh
 Livre pra Voar (álbum de André Marinho)
 Livre pra Voar (álbum de Exaltasamba)
 Livre pra Voar (canção) - single de pagode do grupo Exaltasamba

Desambiguação